Zkratka DRC může znamenat:

 Demokratická republika Kongo
 Dynamic Range Control – systém kódování/reprodukce komprese dynamiky digitálního audia (např. v DAB)